Kany ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Emil Kany (1895–1968), amerikanischer Romanist und Hispanist tschechischer Abstammung
 Manfred Kany (1922–2011), deutscher Bauingenieur
 Roland Kany (* 1958), deutscher Hochschullehrer

Kány ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Kány, Gemeinde im Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén, Ungarn